Gorjatschew, Gorjatschewa (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Nikanorowitsch Gorjatschew (1867–1949), russischer Mathematiker
 Irina Georgijewna Gorjatschewa (* 1947), sowjetisch-russische Physikerin und Hochschullehrerin
 Nikolai Nikanorowitsch Gorjatschew (1883–1940), russischer Astronom
 Sergei Georgijewitsch Gorjatschew (1897–1983), sowjetisch-russischer Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg